Kohlenstraße steht für:

 Kohlenstraße (Dresden)
 Kohlenstraße (Limpurger Berge)
 Kohlenstraße (Mannheim)

Siehe auch:
 Kohlenweg
 Sächsische Kohlenstraße